Балатонфюредский район () — район медье Веспрем, Центрально-Задунайского края Венгрия.

Расположен в юго-восточной части медье Веспрем на северной части о. Балатон.

Административный центр района — г. Балатонфюред. В состав района входит 22 населённых пункта, в том числе 1 город и 21 муниципалитет.

Из них наиболее крупные:

Населённые пункты

Ссылки 
 Балатонфюредский район

Районы Веспрема
Районы Венгрии